Соединённые Штаты Америки — современное государство в Северной Америке. До середины XX века в русском языке в основном употреблялось название Северо-Американские Соединённые Штаты.
 Соединённые Штаты Мексики — современное государство в Северной Америке.

Исторические государства 
 Соединённые Штаты Бельгии — конфедерация, существовавшая в 1790 году.
 Соединённые Штаты Бразилии — название Бразилии в период с 1889 по 1968 год.
 Соединённые Штаты Венесуэлы — название Венесуэлы в период с 1864 по 1953 год.
 Соединённые Штаты Индонезии — название Индонезии в период с 1949 по 1950 год.
 Соединённые Штаты Ионических островов — протекторат Великобритании, существовавший в 1815—1864 годах на Ионических островах.
 Соединённые Штаты Колумбии — название Колумбии в период с 1863 по 1886 год.
 Соединённые Штаты Стеллаланда — бурская республика, существовавшая в 1883—1885 годах.
 Соединённые провинции Центральной Америки — федерация, существовавшая в 1823—1840 годах, вместо слова «провинции» иногда используют слово «штаты».
 Соединённые провинции Южной Америки — государство в Южной Америке, существовавшее в период с 1810 по 1830 год на территории современной Аргентины, Уругвая и нескольких провинций современных Боливии и Бразилии. Вместо слова «провинции» иногда используют слово «штаты».

Нереализованные проекты 
 Соединённые Штаты Африки — не созданное на данный момент объединение государств Африки.
 Соединённые Штаты Польши — нереализованная политическая концепция возрождения Речи Посполитой.
 Соединённые Штаты Великой Австрии — концепция федерализации Австро-Венгрии, основанная на этнических принципах принадлежности земли.

Эвентуально реализованные проекты 
 Соединённые Штаты Европы — проект и гипотетическая идея объединения всех стран на Европейском континенте в надгосударственное объединение.
 Соединённые Штаты Югославии — проект и гипотетическая идея названия и административно-территориального деления Югославии, рассматривавшийся её правительством в 1992 году. Часть его основных принципов были реализованы в виде Союзной Республики Югославия.
 Соединённые Штаты Китая — политическая концепция, разработанная в начале 1920-х годов китайским политическим и военным деятелем Чэнь Цзюнмином.